Iwan Komarow () ist der Name folgender Personen:

* Iwan Sergejewitsch Komarow (* 2003), russischer Fußballspieler
 Iwan Archipowitsch Komarow (1921–2005), sowjetischer Fechter